Всеобщие выборы в Гватемале проходили 6 сентября (парламентские и 1-й тур президентских) и 25 октября (2-й тур президентских) 2015 года. На них избирались президент и вице-президент, все 158 депутатов Конгресса, 20 депутатов Центральноамериканского парламента, а также мэры и советы 338 муниципалитетов страны.

Партия Обновлённая демократическая свобода стала крупнейшей парламентской партией, получив 44 места Конгресса. Поскольку ни один из кандидатов в президенты не набрал более 50 % голосов, во втором туре президентских выборов убедительную победу одержал Джимми Моралес, получивший 67,4 % голосов.

Избирательная система 
Президент Гватемалы избирается по системе абсолютного большинства.

Конгресс Гватемалы состоит из 158 членов. Депутаты избираются двумя способами: 127 мест распределяются по 23 многомандатным избирательным округам, соответствующим 22 департаментам страны (столица Гватемала разделена на два округа), а оставшиеся 31 депутат — по единому общенациональному округу. Места распределяются по закрытым партийным спискам на основе пропорционального представительства, рассчитываемого по методу Д’Ондта.

Предвыборная обстановка 
В сентябре 2015 года произошли отставка и арест президента страны Отто Переса Молины. Генеральная прокуратура Гватемалы обвинила его в преступном сговоре, контрабанде и взяточничестве в связи с коррупционной схемой, выявленной в деятельности таможенных органов страны. Обязанности президента исполнял вице-президент Алехандро Мальдонадо Агирре.

Результаты

Президентские выборы 
Основными претендентами на выборах были Моралес, Бальдисон и Торре, которые, как и ожидалось, стали главными конкурентами. В 1-м туре Моралес получил 24 %, тогда как Торрес и Бальдисона разделило всего 20 тыс. голосов. Поскольку ни один кандидат не набрал абсолютного большинства голосов, 2-тур проводился в октябре между Моралесом и Торрес. Моралес получил во 2-м туре 67,4 % голосов, а Торрес — 32,6 %. Моралес, который был комедийным актёром, победил с лозунгом «ни продажный, ни вор».

Парламентские выборы 
В Конгрессе партия Бальдисона Обновлённая демократическая свобода увеличила своё представительство на 31 депутата и стала самой крупной парламентской партией с 45 местами. Национальный союз надежды Сандры Торрес сохранила второе место в Конгрессе с 32 депутатами, несмотря на потерю 16 мест. Впервые участвовавшая в выборах партия Тодос получила 18 мест, тогда как Патриотическая партия потеряла 38 мест, что оставило её с 18 депутатскими местами. Фронт национальной конвергенции Моралеса получил 11 мест.

Примечания

Ссылки 
 
 

Гватемала
Выборы в Гватемале
2015 год в Гватемале